Termin HPO ima više značenja.

 Premnaspirodien oksigenaza, enzim
 HPO formalizam, pristup temporalnoj kvantnoj logici